Александр Юрьевич Кусенко (Alexander Kusenko; род. 1966) — американский физик-теоретик, астрофизик и космолог, профессор физики и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Старший научный сотрудник в Физико-математическом институте Вселенной им. Кавли (с 2008). Член правления Физического центра Аспена (с 2005). Член Американского физического общества (2008) году за оригинальный и плодотворный вклад в физику элементарных частиц, астрофизику и космологию.

Включён в российский Корпус экспертов по естественным наукам с 9241 цитированием работ, опубликованных с 1991 года. Индекс Хирша — 52..

В 2021 году поспорил на $10 000 c научно-популярным блоггером Veritasium (Дерек Мюллер) относительно аппарата , способного двигаться по ветру быстрее скорости ветра, и проиграл спор.

Примечания

Ссылки 
 Научные публикации Александра Кусенко на INSPIRE-HEP
 Ученые, возможно, раскрыли тайну происхождения материи Сарой Каплан, The Washington Post
 «Бозон Хиггса может объяснить господство материи над антивеществом», Клара Московиц, Scientific American
 Александр Кусенко на Semantic Scholar

Родившиеся в 1966 году
Википедия:Биографии современников
Физики США
Физики-теоретики
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук‎е
Выпускники МГУ
Американское физическое общество
Действительные члены Американского физического общества